Skoki akrobatyczne mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach narciarstwa dowolnego na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. Zawodnicy rywalizowali 15 lutego (kwalifikacje) i 16 lutego (finały) w Genting Snow Park w Zhangjiakou.

Mistrzem olimpijskim został zawodnik gospodarzy Qi Guangpu. Drugie miejsce zajął obrońca tytułu z 2018 Ukrainiec Ołeksandr Abramenko. Brązowy medal zdobył, tak jak w 2018, Ilja Burow reprezentujący Rosyjski Komitet Olimpijski.

Terminarz

Wyniki

1. runda kwalifikacyjna 
6 zawodników, którzy uzyskali najlepszy rezultat zakwalifikowało się do finału. Natomiast pozostali zawodnicy o występ w finale walczyli w 2. 
rundzie kwalifikacyjnej, w której przepustkę do finału uzyskało 6 najlepszych zawodników.

2. runda kwalifikacyjna 
Do finału awansowało 6 najlepszych zawodników. Do ustalenia kolejności brano lepszy wynik z dwóch przejazdów kwalifikacyjnych.

Finały

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Narciarstwo dowolne na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022